Мартыний название географических объектов залива Сиваш в Азовском море:
 Мартыний (остров)
 Мартыний (полуостров)